Furtbach, Fürtlebach und Fürtlesbach sind Namen und Namensbestandteile geographischer Gegenstände:

Gewässer:

 in Deutschland:
 Ellenfurtbach, Oberlauf bis zur Gemeindegrenze nach Kolitzheim des Hahngrabens, rechter Zufluss des Seehausbachs (zur Volkach) bei Herlheim, Gemeinde Kolitzheim, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Furtbach (Breimbach), linker Zufluss des Breimbachs (linker Oberlauf des Baggergrabens, als Kößnach-Ableiter zur Alten Donau bei Straubing) bei Untermiethnach, Gemeinde Kirchroth, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Furtbach (Bühler), amtlich Keimenklingebach, linker Zufluss der Bühler vor Bühlertann, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Furtbach (Kleine Bottwar), linker Zufluss der Kleinen Bottwar (zur Bottwar) bei Winzerhausen, Großbottwar, Landkreis Ludwigsburg
 Furtbach (Leudelsbach), Oberlauf des Leudelsbachs bei Möglingen, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Furtbach (Linzer Aach), am Oberlauf Furtbächle, linker Zufluss der hier Salemer Aach genannten Linzer Aach bei Großschönach, Gemeinde Herdwangen-Schönach, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Furtbach, Laufabschnitt bis Obertresenfeld des Trausenbachs, linker Zufluss der Luhe in Lämersdorf, beide Orte in der Stadt Vohenstrauß, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern; Namensabschnittsfolge ?? → Furtbach → Löhlbach → Trausenbach
 Furtbach (Mühlbach), rechter Zufluss des Mühlbachs (zum Neckar) in Renfrizhausen, Gemeinde Sulz am Neckar, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Furtbach, historischer Abschnittsname des Nesenbachs, linker Zufluss des Neckars in Stuttgart, Baden-Württemberg
 Furtbach (Niederlinxweiler Sulzbach), linker Oberlauf des Niederlinxweiler Sulzbachs (rechter Zufluss der Blies) bis abwärts von Remmesweiler, Stadt St. Wendel, Landkreis St. Wendel, Saarland
 Furtbach, linker Oberlauf des Perlbachs (zur Kleinen Ohe) bei Steinreut, Gemeinde Außernzell, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Furtbach (Scherzach), rechter Zufluss der Scherzach bei Albisreute, Gemeinde Schlier, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Furtbach (Trebgast), rechter Oberlauf der Trebgast bis zum Bahnhof von Bindlach, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Fürtlebach, rechter Zufluss der Blinden Rot bei Herrenwald, Ortsteil Pommertsweiler, Gemeinde Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Fürtlesbach, rechter Zufluss der Zaber gegenüber Frauenzimmern, Stadt Güglingen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

 in der Schweiz:
 Furtbach (Chriesbach), rechter Zufluss des Chriesbachs bei Dübendorf, Kanton Zürich
 Furtbach (Fischbach), rechter Zufluss des Glattzuflusses bei Dielsdorf und Höri, Kanton Zürich
 Furtbach (Glatt), rechter Zufluss der Glatt in Bülach, Kanton Zürich
 Furtbach (Hutzikerbach), rechter Zufluss des Hutzikerbachs bei Turbenthal, Kanton Zürich
 Furtbach (Limmat), Nebenfluss der Limmat in den Kantonen Zürich und Aargau
 Furtbach (Seebach), auch Tobelbach, linker Zufluss des Seebachs via Nussbaumersee bei Nussbaumen, Kanton Thurgau
 Furtbach (Thur), linker Zufluss der Thur bei Amlikon, Kanton Thurgau

Orte:
 Furtbach (Bindlach), Ortsteil der Gemeinde Bindlach, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Furtbach (Schlier), Ortsteil der Gemeinde Schlier, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Furthbach
 Fortbach